Grodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grodtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Grodtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,06 ha)

Se även
Sammakkojärvi
Klosstjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn